Estación de Cocheras puede hacer referencia a varias estaciones:

 Cocheras, estación del Metro Ligero de Madrid;
 Cocheras, estación del Metro de Sevilla.